Спурій Постумій Альб Регіллен () — преномен, номен, когномен та агномен двох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Постуміїв, його гілки Альбів Регілленів:
 Спурій Постумій Альб Регіллен — консул 466 року до н. е.
 Спурій Постумій Альб Регіллен — військовий трибун з консульською владою 432 року до н. е.

Див. також 
 Постумії